Por Mesmont pode estar à procura de:
 Mesmont (Ardenas)
 Mesmont (Côte-d'Or)

Desambiguações de topônimos